Корпиярви (: лесное озеро) — топоним финно-угорского происхождения, употребляемый в названии нескольких озёр, расположенных на территории РФ (республика Карелия) и республики Финляндия:

 Корпиярви — озеро на границе Суоярвского района Карелии и Финляндии, бассейн Янисйоки.
 Корпиярви — озеро в Суоярвском районе, бассейн Салонъярви.
 Корпиярви — озеро в Суоярвском районе, бассейн Тулемайоки.
 Корпиярви — озеро на границе Лахденпохского района и Финляндии, бассейн озера Сайма.
 Корпиярви — озеро в Лоухском районе, бассейн Пончи.
 Корпиярви — озеро в Лоухском районе, бассейн Керети.
 Корпиярви — озеро в Калевальском районе, бассейн Писты.